Filmcímek
 A Boszorkány-hegy, eredeti címe Escape to Witch Mountain, 1975-ös amerikai film, rendezte  John Hough, főszereplő Eddie Albert
 A Boszorkány-hegy, eredeti címe Race to Witch Mountain, 2009-es film, rendezte Andy Fickman, főszereplő Dwayne Johnson

Lásd még
 Escape to Witch Mountain, Alexander Hill Key regénye (1968), mindkét film alapműve